John Brinkley (1763-1835), évêque anglican irlandais et astronome.
  (1885-1941), charlatan américain qui se prétendait frauduleusement être médecin, connu pour ses émissions de radio.
 John Brinkley (1931-), acteur américain.